Bosznia-Hercegovina
Lipovača falu Šipovo községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Lipovača falu Rakovica községben, Károlyváros megyében
Lipovača falu Vukovár községben, Vukovár-Szerém megyében